Engdahl ist der Familienname folgender Personen:

 F. William Engdahl (* 1944), US-amerikanischer Wirtschaftsjournalist
 Horace Engdahl (* 1948), schwedischer Literaturwissenschaftler
 Nils Engdahl (1898–1983), schwedischer Leichtathlet
 Per Engdahl (1909–1994), schwedischer Faschistenführer
 Petter Engdahl (* 1994), schwedischer Skilangläufer
 Signe Johansson-Engdahl (1905–2010), schwedische Schwimmerin
 Sylvia Engdahl (* 1933), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin